csáklya horgas vashegyű rúd (szerszám és harci felszerelés)
 Csáklya település Romániában, Fehér megyében

 Csáklya a Transformers:G1 képregényben szereplő autobot